Яшнабадский район () (вар. Яшнободский район) — административно-территориальная единица города Ташкента. Расположен в юго-восточной части столицы. Современная (2017) площадь — 3370 гектаров, население — 227,4 тысяч человек.

История 
Хамзинский район города Ташкента был образован в 1968 году. Своё название район получил в честь узбекского драматурга и общественного деятеля Хамзы Хакимзаде Ниязи. 29 августа 2014 года на 15 пленарном заседании Сената район был переименован в Яшнабадский район города Ташкента. Новое название было принято на основании предложений от жителей района.

Расположение и границы 
На севере и северо-востоке Яшнабадский район граничит с Мирзо-Улугбекским районом, на востоке с Кибрайским районом Ташкентской области, на юге и юго-востоке — с Бектемирским районом, на западе — с Мирабадским районом.

Граница с Мирзо-Улугбекским районом проходит по автомобильному кольцу вокруг сквера Амира Темура, улице Махтумкули, улице Хамидуллы Орипова, каналу Салар до его поворота с юга на запад, улице Кичик Халка Йули (Малой Кольцевой дороге), улице Паркент (Паркентской), улице Темур Малик до границы города (у отхода от улицы Тёплого арыка).

Граница с Кибрайским районом Ташкентской области проходит по Ташкентской кольцевой автомобильной дороге, границе массива Тузель, границе бывшего массива «40 лет Победы» (26.01.2010 массиву дали историческое название местности – Тузель (в значении «ровная местность»), соответственно переименованы 1-4-й кварталы массива).

Граница с Бектемирским районом проходит по Ташкентской кольцевой автомобильной дороге.

Граница с Мирабадским районом проходит по улице Истикбол и улице Фаргона Йули.

Физическая география 
На территории района находятся канал Карасу, крупный арык Тал. Площадь озеленения района составляет 615 гектаров.

Транспорт 
В Яшнабадском районе 365 улиц, основными из которых являются улица Истиклол, улица Тараккиёт, улица Фаргона Йули, Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, улица Жаркурганская, улица Яшнобод и Ахангаранское шоссе.

На территории района расположены станции метро Узбекистанской линии Машинасозлар и Дустлик, а также крупнейшая грузовая железнодорожная станция «Ташкент-Товарный» (код 722400). Идёт строительство одного из надземных участков кольцевой линии Ташкентского метрополитена, протяженностью около 11 км (участок соединит станцию метро «Дустлик» с рынком «Куйлюк» через круг «Рохат»). После завершения строительства, количество станций метро на территории района увеличится с 2 до 10.
Строиться транспортная развязка(с мостом) на пересечении улиц Паркентская и Темура Малика.

Предприятия и организации 
На территории Яшнабадского района действуют 2769 организаций и предприятий, 2169 микрофирм и 266 совместных предприятий, такие, как АО «Ташкентский механический завод», комбинат «Ташкентвино» и завод по производству шампанских вин «Узбекистон шампани», целлюлозно-бумажная фабрика «Узбум».

Объекты культурного наследия 
 Здание ташкентской медицинской академии (бывшего кадетского корпуса) XIX века
 Кафедральный храм апостольской администратуры Узбекистана

Дипломатические миссии 
  Посольство Франции, 100047 ул. Истикбол, 25
  Посольство Турции, 100047 ул. Гулямова, 87
  Посольство Китая, 100047 ул. Гулямова, 79
  Посольство Индонезии, 100000 ул. Гулямова, 73
  Посольство Украины, 100000 ул. Гулямова, 68
  Посольство Японии, 100047 1-й проезд Азимова, 28
  Посольство ОАЭ, 100007 ул. Насаф, 38
  Посольство Ирана, 100007 ул. Паркент, 20

Примечания 

Районы Ташкента
Появились в 1968 году в СССР
Появились в 1960-е годы в Узбекистане